Тирол може да се односи на:
Тирол, историјскa регијa у средњој Европи, која се простире на западу Аустрије и северу Италије
 Тирол (покрајина), једну од 9 савезних покрајина Републике Аустрије
 Трентино-Јужни Тирол, једну од 20 покрајина Италије и једну од 5 аутономних области са специјалним статусом
 Замак Тирол
 ФК Сваровски Тирол, аустријски фудбалски клуб
 Димитрије П. Тирол